Аладинский — фамилия; имеет женскую форму Аладинская.